Фулвий Курв (Fulvius Curvus) е име на:

 Луций Фулвий Курв, консул 322 пр.н.е.; основател на фамилията Фулвии
 Марк Фулвий Курв Петин, суфектконсул 305 пр.н.е.
 Гай Фулвий Курв (или Курб), плебейски едил 298 пр.н.е.